Курса́ковская — остановочный пункт Рижского направления Московской железной дороги в посёлке Курсаково городского округа Истра Московской области. 
Количество платформ: 2.

К западу от платформ находится железнодорожный переезд.

С этой платформы начинается 9 тарифная зона.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания 

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Истра